Nicola Conte – ufficiale di marina
Nicola Conte – musicista, compositore e deejay